Le qualificazioni del singolare  del Monte Carlo Rolex Masters 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie

  Michail Kukuškin (primo turno)
  Philipp Petzschner (primo turno)
  Tobias Kamke (ultimo turno)
  Filippo Volandri (qualificato)
  Olivier Rochus (qualificato)
  Julien Benneteau (qualificato)
  Michael Berrer (primo turno)

 Frederico Gil (qualificato)
 Pere Riba (qualificato)
 Máximo González (qualificato)
 Rui Machado (primo turno)
 Miša Zverev (primo turno, ritiro)
 Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)
 Denis Gremelmayr (primo turno)

Qualificati 

  Vincent Millot
  Frederico Gil
  Pere Riba
  Filippo Volandri

  Olivier Rochus
  Julien Benneteau
  Máximo González

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

5ª sezione

6ª sezione

7ª sezione

Collegamenti esterni 
 

Monte Carlo Masters 2011
ATP World Tour 2011